«Гран-при Воображения» () — французская литературная премия в жанре научной фантастики, учреждённая в 1974 году французским писателем и критиком Жаном-Пьером Фонтана́ в преддверии Фестиваля научной фантастики в Клермон-Ферране. Первоначально премия задумывалась как главная национальная премия и вручалась только произведениями, написанным на французском языке, в жанре научной фантастики.

Первоначально называлась «Гран-при французской научной фантастики» (), но была переименована в 1992 году в результате расширения сферы её присуждения. После того, как в 1990 году перестала вручаться премия «Аполло» (присуждаемая писателю из любой страны, изданному во Франции), Grand prix de l'Imaginaire стали вручать также за переводные произведения писателям из нефранкоязычных стран. Также для вручения премии начали рассматривать произведения различной жанровой направленности, не только научную фантастику, так за это время научная фантастика сблизилась с другими жанрами, такими как литература ужасов и фэнтези.

С 2000 по 2010 год она присуждалась в рамках фестиваля Utopiales в Нанте. Сейчас он является частью фестиваля Étonnants Voyageurs в Сен-Мало.

Категории (номинации) 
Ежегодно жюри, состоящее из двенадцати специалистов в жанре научной фантастики (писатели, критики, журналисты, переводчики), награждает произведение или автора в ряде номинаций, количество которых менялось с годами. На сегодняшний день их двенадцать:
 Роман на французском языке (создана в 1974).
 Короткая форма на французском языке (создана в 1975).
 Специальный приз (, созданная в 1976).
 Роман для подростков (создана в 1982). В 2010 году разделена на две отдельные номинации: роман для подростков на французском языке и переводной роман для подростков.
 Критическая работа (создана в 1989).
 Роман, переведённый на французский язык (создана 1992).
 Перевод (создана в 1992). С 2004 года существует как отдельная награда под названием «Приз имени Жака Шамбона за перевод» ().
 Короткая форма, переведённая на французский язык (создана в 1995).
 Художник-иллюстратор (создана в 2000). С 2006 года существует как отдельная награда под названием «Приз имени Войтека Сюдмака за иллюстрацию» ().
 Приз Европы (, созданная в 2001, вручение приостановлено в 2010).
 Графический роман или комикс (, созданная в 2010).
 Манга (создана в 2010).

Лауреаты

Роман на французском языке 

 1974: Мишель Жери, Le Temps incertain
 1975: Филипп Кюрваль, L’Homme à rebours
 1976: Филип Гой, Le Livre machine
 1977: Мишель Демют, «Галактические хроники» (цикл)
 1978: Пьер Пело, Delirium Circus
 1979: Ив и Ада Реми, La Maison du cygne
 1980: Даниэль Вальтер, L'Épouvante
 1981: Серж Брюссоло, Vue en coupe d’une ville malade
 1982: Элизабет Вонарбур, Le Silence de la cité
 1983: Пьер Биллон, L’Enfant du cinquième nord
 1984: Жан-Пьер Юбер, Le Champ du rêveur
 1985: Андре Рюэллан, «Мемо»
 1986: Жоэль Уссен, Les Vautours
 1987: Антуан Володин, Rituel du mépris, variante Moldscher
 1988: Серж Брюссоло, Operation „serrures carnivores“
 1989: Жоэль Винтребер, Le Créateur chimérique
 1990: Жан-Пьер Андревон, Sukran
 1991: Франсис Бертло, Rivage des intouchables
 1992: Жоэль Уссан, Le Temps du twist
 1993: Айердаль, Demain, une oasis
 1994: Пьер Бордаж, «Воины безмолвия»
 1995: Лоран Женефор, Arago
 1996: Морис Ж. Дантек, Les Racines du mal
 1997: Жан-Марк Линьи, Inner City
 1998: Серж Леман, F.A.U.S.T.
 1999: Ролан Вагнер, Les Futurs Mystères de Paris (первые 5 книг цикла)
 2000: Жан-Мишель Трюон, Le Successeur de pierre
 2001: Рене Реувен (псевдоним Рене Зюсана), Bouvard, Pécuchet et les savants fous
 2002: Пьер Певель, Les Ombres de Wielstadt
 2003: Мишель Пажель, Le Roi d’août
 2004: Фабрис Колен, Dreamericana
 2005: Айердаль, «Прозрачности» (Transparences)
 2006: Ален Дамазио, La Horde du Contrevent
 2007: Катрин Дюфур, Le Goût de l’immortalité
 2008: Уэйн Барроу (общий псевдоним Йохана Элио и Ксавье Мумижана), Bloodsilver
 2009: Жорж-Оливье Шаторейно, L’Autre Rive
 2010: Стефан Боверже, Le Déchronologue
 2010 (фестиваль «Étonnants Voyageurs»): Жюстина Ньогре, Chien du heaume
 2011: Мишель Жери, May le Monde
 2012: Ролан Вагнер, Rêves de gloire
 2013: Тома Дэ, Du sel sous les paupières
 2014: Л. Л. Клётцер (общий псевдоним Лоран Клётцер и Лоры Клётцер), Anamnese de Lady Star
 2015: Кристоф Ламбер, Aucun homme n’est une île
 2016: Лоран Женфор, Lum’en
 2017: Ромен Люказо, «Лаций»
 2018: Давид Кальво Toxoplasma
 2019: Патрик Дьюдни Syffe (дилогия)
 2020: Ален Дамазио Les Furtifs
 2021: Лорин Ру Le Sanctuaire

Роман, переведённый на французский язык 

 1992: Роберт МакКаммон, «Час волка»
 1993: Гарфилд Ривз-Стивенс, Dark Matter
 1994: Джек Финней, «Меж двух времён»
 1995: Роберт Рид, Down the Bright Way
 1996: Джеймс Морроу, Towing Jehovah
 1997: Нил Стивенсон, «Лавина»
 1998: Клайв Баркер, «Имаджика» (2 том)
 1999: Валерио Эванджелисти, Nicolas Eymerich (цикл)
 2000: Орсон Скотт Кард, «Сказание о мастере Элвине»
 2001: Андреас Эшбах, Die Haarteppichknüpfer
 2002: Грегори Киз, «Пушка Ньютона»
 2003: Джамиль Насир, Tower of Dreams
 2004: Роберт Холдсток, «Кельтика»
 2005: Чайна Мьевиль, «Вокзал потерянных снов»
 2006: Кристофер Прист, The Separation
 2007: Грэм Джойс, «Правда жизни»
 2008: Роберт Чарльз Уилсон, Спин
 2009: Теодор Рошак, The Crystal Child: A Story of the Buried Life
 2010: Иен Макдональд, King of Morning, Queen of Day
 2010 (фестиваль «Étonnants Voyageurs»): Джек О’Коннелл, The Resurrectionist
 2011: Иен Макдональд, «Река богов»
 2012: Чайна Мьевиль, «Город и город»
 2013: Паоло Бачигалупи, «Заводная»
 2014: Андрус Кивиряхк, «Последний, кто знал змеиную молвь»
 2015: Питер Гамильтон, «Звёздная дорога» (в 2 томах)
 2016: Андри Снайр Магнасон, LoveStar
 2017: Ахмед Саадави, «Франкенштейн в Багдаде»
 2018: Джеймс Морроу, Galapágos Regained
 2019: Бен Х. Уинтерс, Underground Airlines
 2020: Марина и Сергей Дяченко, «Vita Nostra»
 2021: Джон Краули «Ка: Дарр Дубраули в руинах Имра»

Короткая форма на французском языке 

 1974: Жерар Клейн, Réhabilitation
 1975: Доминик Дуэ, Thomas
 1976: Даниель Вальтер, Les Soleils noirs d’Arcadie (антология)
 1976 (специальное упоминание): Жан-Пьер Юбер V.V.
 1977: Филип Гой, Retour à la terre, définitif
 1978: Ив Фремион, Petite mort, petite amie
 1979: Серж Брюссоло, Funnyway
 1980: Пьер Гвилиани, Les Hautes plaines
 1981: Бруно Лесинь, La Femme-escargot allant au bout du monde
 1982: Жан-Пьер Юбер, Gélatine
 1983: Жак Мондолони, Papa Ier
 1984: Жан-Клод Дюниак, Les Nageurs de sable
 1985: Рене Зюсан, Un fils de Prométhée ou Frankenstein dévoilé
 1986: Шарль Добжинский, Le Commerce des mondes (сборник)
 1987: Жерар Клейн, Mémoire vive, mémoire morte
 1988: Лимитэ, Le Parc zoonirique
 1989: Ришар Каналь, Étoile
 1990: Колетт Фаяр, Les Chasseurs au bord de la nuit
 1991: Раймон Милези, Extra-muros
 1992: Ален Доремье, M'éveiller à nouveau près de toi, mon amour
 1993: Вайлди Пету, Accident d’amour
 1994: Кэтрин Кено, Rien que des sorcières
 1995: Серж Леман, Dans l’abîme
 1996: Жорж-Оливье Шаторейно, Quiconque
 1997: Серж Леман, Le Collier de Thasus
 1998: Жан-Клод Дюниак, Déchiffrer la trame
 1999: Жан-Жак Нгуен, L’Amour au temps du silicium
 2000: Фабрис Колен, Naufrage mode d’emploi
 2001: Жанна Февр д’Арсье, Monsieur boum boum
 2002: Оливье Паке, Synesthésie
 2003: Клер Бельмас, Робер Бельмас, À n’importe quel prix
 2004: Жан-Жак Жирардо, Dédales virtuels (сборник)
 2005: Мелани Фаци, Serpentine (сборник)
 2006: Клод Эккен, Le monde tous droits réservés (сборник)
 2007: Сильви Лэне, Les Yeux d’Elsa
 2008: Катрин Дюфур, L’Immaculée conception
 2009: Жанна-А Деба, La Vieille Anglaise et le continent
 2010: Жером Нуаре, Le diapason des mots et des misères (сборник рассказов)
 2010 (фестиваль «Étonnants Voyageurs»): Лео Анри, Les Trois livres qu’Absalon Nathan n'écrira jamais
 2011: Лоран Женфор, Rempart
 2012: Кристоф Ланглуа, Boire la tasse (сборник)
 2013: Бернар Кирини, «Необычайная коллекция» (сборник)
 2014: Тома Дэ, Sept secondes pour devenir un aigle (сборник)
 2015: Сильви Лэне, L’Opéra de Shaya (сборник)
 2016: Лоран Женфор, Ethfrag
 2017: Поль Мартен Галь, La Cité des lamentations, et autres aventures de Irvin Murray (сборник)
 2018: Ален Дамазио, Serf-made-man? ou la créativité discutable de Nolan Peskine (повесть)
 2019: Люк Дагене, La Déferlante des Mères
 2020: Кристиан Леурье, Helstrid
 2021: Клод Эккен, Toxiques dans les prés

Короткая форма, переведённая на французский язык 

 1995: Нэнси Кресс, «Испанские нищие» (повесть)
 1996: Дэн Симмонс, «Страстно влюблённый»
 1997: Роберт Сойер, «Вы видите, но вы не наблюдаете»
 1998: Поппи Брайт, «Калькутта, властительница сил»
 1999: Джон Краули, «Порядок вековой»
 2000: Джонатан Кэрролл, «Ого-Город»
 2001: Терри Биссон, «Маки»
 2002: Кристофер Прист, «Дезертир»
 2003: Грэм Джойс, Leningrad Nights
 2004: Питер С. Бигл, The Rhinoceros Who Quoted Nietzsche… and other Odd Acquaintances (сборник)
 2005: Пол Ди Филиппо, «Сизиф и посторонний»
 2006: Джеффри Форд, Exo-Skeleton Town
 2007: Люциус Шепард, Aztechs (сборник; французское издание)
 2008: Урсула К. Ле Гуин, «Четыре пути к прощению» (сборник)
 2009: Келли Линк, La Jeune détective et autres histoires étranges (сборник; французское издание)
 2010: Нил Гейман, «Хрупкие вещи: истории и чудеса» (сборник рассказов)
 2010: Грег Иган, Océanique (сборник, подготовленный французскими редакторами)
 2010 (фестиваль «Étonnants Voyageurs»): Тед Чан, «Выдох»
 2011: Люциус Шепард, Sous des cieux étrangers (сборник, французское издание)
 2012: Лиза Татл, Ainsi naissent les fantômes (сборник, французское издание)
 2013: Иен Макдональд, «Маленькая богиня»
 2014: Нина Аллан, The Silver Wind: Four Stories of Time Disrupted (сборник)
 2015: Паоло Бачигалупи, «Помпа номер шесть» (cборник)
 2016: Кен Лю, La Ménagerie de papier (сборник, французское издание)
 2017: Кидж Джонсон, «Мост через туман»
 2018: Нэнси Кресс, Danses aériennes (сборник, подготовленный французскими составителями)
 2019: Кэролин Айвз Гилмен, Touring with the Alien
 2020: Таде Томпсон, The Murders of Molly Southbourne
 2021: Рич Ларсон, Tomorrow Factory: Collected Fiction (сборник рассказов)

Награды по алфавиту
Литературные премии Франции